

Patronyme 

 
 Antonio DeMarco (1986-), boxeur mexicain ;
 Hugo Demarco (1932-1995), peintre argentin ;
 Mac DeMarco (1990-), musicien canadien ;
 Laura DeMarco (1974-), mathématicienne américaine ;
 Paddy DeMarco (1928-1997), boxeur américain ;
 Tony DeMarco (1932-2021), boxeur américain ;

Personnage fictif
 Anita DeMarco,  personnage de la série télévisée Orange Is the New Black, interprété par Lin Tucci.

Pseudonyme 

 Demarco (1982-), chanteur jamaïcain.

Cinéma 

 Don Juan DeMarco, film américain réalisé par Jeremy Leven.

Patronyme hispanique